Deux rivières héraultaises portent ce nom :
 Le Lirou, affluent de l'Orb ;
 Le Lirou, affluent du Lez.

Homonymie d'hydronyme